Båtstjärn kan syfta på:
Båtstjärnen, Västergötland, sjö i Svenljunga kommun, 
Båtstjärnen, Dalarna, sjö i Rättviks kommun,  (8,11 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn